Inifatiella är ett släkte av svampar. Inifatiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Inifatiella